Дмитрий Федичкин:
 Федичкин, Дмитрий Георгиевич (1902—1991) — советский разведчик, резидент в ряде европейских стран, полковник.
 Федичкин, Дмитрий Иванович (1885—1966) — русский военный деятель, командующий вооружёнными силами восставших во время Ижевско-Воткинского восстания.